Los Secretos hace referencia a varios artículos:

Música
 Los Secretos, grupo de música pop rock español;
 Los Secretos (álbum) (1981), del grupo español anterior;
Cine
 Los Secretos (película)''' (2007), dirigida por Avi Nesher.